Алконост — в русском искусстве и легендах райская птица с головой девы.
 Алконост (группа) — метал-группа из города Набережные Челны.
 Алконост (издательство) — частное издательство в Петербурге, созданное для публикации произведений писателей-символистов.